IFM est un sigle qui désigne :
 Ibtissama FM, une station de radio privée tunisienne ;
 indice forêt météo, un indice utilisé dans la prévention des feux de forêt ; 
 Institut de formation des maîtres ;
 Institut français de la mode ;
 Institut François-Mitterrand ;
 Institut français du merchandising, une association paritaire créée en 1972 rassemblant les professionnels fabricants et distributeurs) ;
 Institut français de la mer ;
 institution financière monétaire, en finance et économie ;
 Intergroupe francophone du myélome.